Irish Football League 1898–99 var den niende sæson af Irish Football League og dermed også det niende irske mesterskab i fodbold. Ligaen havde deltagelse af seks hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. 

Turneringen blev vundet af Distillery FC, som endte på samme antal point som Linfield FAC, men som besejrede Linfield FAC i en omkamp om mesterskabet, der blev spillet den 21. januar 1899 på Solitude i Belfast. Dermed vandt Distillery FC ligaen for anden gang. Holdets første ligatitel blev opnået i sæsonen 1895-96, hvor det i øvrigt også var nødvendigt med en omkamp for at afgøre mesterskabet.

Efter sæsonen forlod North Staffordshire Regiment FC ligaen, eftersom regimentet skulle gøre tjeneste i Sydafrika. I stedet optog ligaen Royal Scots Regiment FC.

Resultater

Slutstilling

Kampe

Kilder / eksterne henvisninger 
 IFFHS - Irish Football League 1898/1899    
 RSSSF - Northern Ireland - Final League Tables 1890-1998 
 Irish Football Club Project - Irish Football League - Season 1898/99

Noter 

Sæsoner i Irish Football League
Fodbold i 1898
Fodbold i 1899